Zijlvest, een straat langs de Zijlsingel in Haarlem
 Oude Zijlvest, een straat langs de Oude Zijlsingel in Haarlem
 Zijlvesten in Groningen